Бруне́йский зали́в () — залив, расположенный на севере острова Калимантан. Воды залива омывают берега сразу двух государств — Брунея и Малайзии.

Единственный способ попасть из основной части Брунея в его полуэксклав — округ Тембуронг, минуя территорию Малайзии, лежит через Брунейский залив.

Залив входит в состав акватории Южно-Китайского моря. С севера залив ограничен островом Лабуан и несколькими прилегающими мелкими островками. С запада к проливу выходит территория столицы Брунея — города Бандар-Сери-Бегаван.

В залив впадает ряд рек и речушек, основные — Бруней, , ,  и Трусан.

В мангровых лесах обитает большое количество видов животных, в числе которых обезьяны-носачи, лангуры и гигантские летучие лисицы.

В 2014 году началось строительство  через залив, долженствующего соединить две части Брунея. После его ввода в эксплуатацию можно проехать напрямую из столицы в округ Тембуронг. Мост был открыт 17 марта 2020 года.

Примечания

Литература 
 
 

Заливы Малайзии
География Брунея
Заливы Южно-Китайского моря